Doma és una disciplina hípica.
 La Doma és un conjunt d'edificis de la Garriga
 La Doma de Llagostera és un edifici de Llagostera
 Doma (Dordonya) és una comuna francesa